Privata lärarinneseminariet kan syfta på:
Nya lärarinneseminariet (1896-1912) i Stockholm
Privata högre lärarinneseminariet (1899-1931) i Stockholm